Charles Lepeintre (1735-1847) peintre français ;
 Charles-Emmanuel Lepeintre (1785-1854), son fils, dit Lepeintre aîné, acteur français ;
 Emmanuel Lepeintre (1790-1803), son frère, dit Lepeintre jeune ou cadet, acteur de théâtre, chansonnier et dramaturge français.